Würst ist

der Familienname folgender Personen:
 Bertha Würst (1828–1913), deutsche Opernsängerin, siehe Bertha Leisinger
 Gustav Würst (1828–1889), deutscher Sänger, Theaterschauspieler und -regisseur

ein Ortsname:
 Würst (Stubenberg), Ortsteil der Gemeinde Stubenberg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

Siehe auch:
 Wüerst
 Wurst